SoccerProject è un videogioco manageriale sul calcio gratuito online, creato nel 2004. Nel 2008 ospita più di 30.000 manager che provengono da più di 200 paesi con più di 20 lingue supportate. Il giocatore diventa manager di una squadra ed è responsabile per tutto ciò che la riguarda (giocatori, staff, stadio, finanze ecc.). Le partite delle varie leghe vengono disputate tutti i giorni tranne il mercoledì che viene dedicato alle coppe. Per poter partecipare basta avere un web browser, sul sito web c'è anche un forum dov'è possibile conoscere e scambiare consigli con altri manager.
Oltre al sito web esistono alcuni programmi per analizzare la squadra ed i giocatori direttamente dal proprio desktop senza collegarsi al sito web, uno di questi è SoccerProject Management Tool. Durante lo svolgimento delle partite tutti i manager devono effettuare il log-out, solamente il forum rimane accessibile.

Collegamenti esterni